Корениця — містечко в Хорватії, у Ліцько-Сенській жупанії
 Корениця — село у Польщі, у Підкарпатському воєводстві
 Корениця — середньовічний замок на острові Рюген